Шехзаде Ахме́д Кемаледди́н-эфе́нди (3 декабря 1847 года, Стамбул — 26 апреля 1905 года, там же) — четвёртый сын султана Абдул-Меджида I от его пятой жены Вердидженан Кадын-эфенди. Генерал-лейтенант Османской армии.

Биография 
Ахмед Кемаледдин родился 3 декабря 1847 года в Старом дворце Чыраган в семье османского султана Абдул-Меджида I и его пятой жены Вердидженан Кадын-эфенди. У Ахмеда Кемаледдина была только одна полнородная сестра — Мюнире-султан.

Отец мальчика умер в 1861 году и на троне оказался его дядя Абдул-Азиз, которого на троне сменил в 1876 году старший из братьев Ахмеда Кемаледдина — Мурад V. Правление Мурада продлилось всего три месяца, затем он был свергнут и заточён во дворце Чыраган. Новым султаном стал другой брат Ахмеда Кемаледдина, Абдул-Хамид II, а сам он стал вторым в очереди на трон после Мехмеда Решада. Ахмед Нихад выступал за возвращение трона Мураду V, поскольку отношения с братом Абдул-Хамидом у него не  складывались. Известен случай, когда Абдул-Хамид был ещё шехзаде, Ахмед Кемаледдин обратился к нему за финансовой помощью и в качестве обеспечения кредита предложил брату драгоценности, но Абдул-Хамид в жёсткой форме отказал брату.

Ахмед Кемаледдин был убит по приказу Абдул-Хамида II во дворце в Бешикташе 26 апреля 1905 года. Он был похоронен в тюрбе Яхьи-эфенди в Стамбуле. В 1908 году Ахмед Кемаледдин посмертно был награждён цепью медали Имтияз.

Брак и дети 
Ахмед Кемаледдин был женат только один раз: 23 апреля 1876 года в Долмабахче его женой стала Фатьма Сезадиль Ханым-эфенди (1856—1943). Фатьма Сезадиль и Ахмед Кемаледдин имели двоих детей:
 Атиетуллах-султан (р. и ум. 1878). 
 Мюнире-султан (17 мая 1880, Долмабахче, Стамбул — 7 октября 1939, Ницца) — была замужем за генерал-майором Мехмедом Салихом-беем (1876—1913), сыном великого визиря Хайреддина-паши от его четвёртой жены Камар-ханым. В браке с Мехмедом Салихом  у Мюнире был сын Ахмед Кемаледдин (1909—1987), взявший после свержения султаната фамилию Кередин. Сын Мюнире был женат на Михрибан-ханым, однако детей не имел.

Генеалогия

Примечания 

Династия Османов
Военные деятели по алфавиту